Змагання з фехтування на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на Олімпійських іграх 1896 в Афінах і надалі включалися в програму кожних наступних Ігор. Спочатку змагання були чоловічими, жіночі дисципліни з'явилися на Олімпійських іграх 1924 в Парижі. У цьому виді спорту розігруються 12 комплектів нагород.

Медалі 
Після Ріо-2016

Джерела 

 Фехтування на Олімпійських іграх  на сайті sports-reference.com